Joachim Hornung ist der Name folgender Personen:

* Joachim Hornung (Kirchenlieddichter), deutscher Kirchenlieddichter 
 Joachim Hornung (Mathematiker) (* 1935), deutscher Mathematiker und Physiker